Landkreis Bad Doberan, een voormalig district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Bad Doberan (stad), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, gelegen in het district Rostock